Парусник Румянцева () — дневная бабочка из рода Papilio. Бабочка была описана российским натуралистом Иоганном Эшшольцем и названа им в честь графа Николая Петровича Румянцева, организовавшего экспедицию, в ходе которой бабочка была открыта.

Описание 
Размах крыльев 12—14 см. Передние крылья самца с верхней стороны чёрные с серебристо-серым напылением вдоль жилок крыла. Задние крылья самца синевато-серым напылением. С нижней стороны вдоль края заднего крыла ряд пятен с розово-красной обводкой крупные. Изредка розовый рисунок замещается жёлтым.

Окраска самки отличается от самца — выражен половой диморфизм. Её передние крылья с более выраженным серовато-кремовым напылением вдоль жилок. Корни крыльев с яркими малиново-красными вертикальными полосами. Часто встречаются экземпляры с задними крыльями, на которых внутренняя область крыла — белого цвета, прорезанная тёмными жилками. Нижняя сторона крыла с розово-красными пятнами.

У самцов существует только одна цветовая форма, тогда как у самок существует несколько цветовых форм: у одних широкая красная полоса на крыльях, другие с ярко-красными пятнах на верхней стороне крыльев.

Ареал 
Индонезия, Филиппины, Борнео, Ява, Суматра, Сулавеси.

Кормовое растение гусениц 
Растения рода Aristolochia

Ссылки 
 Парусник Румянцева

Хвостоносцы
Животные, описанные в 1821 году
Насекомые Азии
Таксоны насекомых, названные в честь людей